„Зла̀тен сла̀вей“ () е анкета за популярност на певци, певици и групи от Чехословакия, организирана от седмичното списание Mladý svět („Млад свят“) от 1962 до 1991 г. Създадена е по идея на редактора на спасанието, Ладислав Смоляк. В периода от 1969 г. до падането на комунистическия режим в страната резултатите са фалшифицирани по политически причини. През 1970 г. в категорията за певици най-много гласове събира Марта Кубишова, но резултатите не са публикувани. През 1996 г. анкетата е възстановена и преименувана на „Чешки славей“ (Český slavík).

Победители в анкетата 
В течение на годините категориите претърпяват промени. През 1962, 1963 и 1970 г. съществува една обща категория, в която не се прави разлика между певци и певици. Категорията за песен съществува до 1968 г., когато песента Modlitba pro Martu („Молитва за Марта“) завършва на второ място. В продължение на 30 години носители на наградите са 6 певци, 7 певици, 8 групи и 7 песни. Носители на най-много награди „Златен славей“ са Карел Гот (22 пъти), Хана Загорова (9 пъти), Надя Урбанкова (5 пъти) и групата „Елан“ (4 пъти).

Източници 

Музика